Newton Castle ist der Name von

 Newton Castle (Perth and Kinross), Tower House in der schottischen Ortschaft Blairgowrie and Rattray in der Council Area Perth and Kinross
 Newton Castle (South Ayrshire), ehemaliges Tower House in Ayr 
 Newton Castle (Cumbria)